Угощение () — может означать:

 Угощение — преимущественно праздничная еда по особому случаю, которой угощают; в перен. разг. значении — подарок, которым хотят порадовать гостя, доставить ему удовольствие, расположить к себе.
 Угощение (стар.) — обряд, обычай, традиция славян и восточных людей. Также см. «Угощение водяного», «Угощение огня» ().

См. также 
 Treat

Примечания